Соревнования по тяжёлой атлетике среди мужчин в категории до 77 кг на летних Олимпийских играх 2016 года прошли 10 августа в павильоне 2 комплекса Риосентро. В соревнованиях приняли участие 14 спортсменов из 13 стран. Действующим олимпийским чемпионом в данной дисциплине являлся китайский тяжелоатлет Люй Сяоцзюнь. Победителем соревнований стал казахстанский атлет Ниджат Рагимов.

Призёры

Рекорды 
До начала летних Олимпийских игр 2016 года мировой и олимпийский рекорды были следующими:

Расписание 
Время местное (UTC−3)

Соревнование

Примечания

Ссылки 
 Результаты на официальном сайте летних Олимпийских игр 2016 года
 Олимпийский турнир на сайте Международной федерации тяжёлой атлетики (IWF)

Тяжёлая атлетика на летних Олимпийских играх 2016